Біллі Бадд — роман американського письменника Германа Мелвілла;
 Біллі Бадд — опера англійського композитора Бенджаміна Бріттена;
 Біллі Бадд — фільм режисера Пітера Устінова.